Waidhof ist der Name folgender geographischer Objekte:

in Deutschland
 Waidhof (Inzlingen), ein zur Gemeinde Inzlingen gehörender Wohnplatz und Pass, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Waidhof (Ihringen), ein zur Gemeinde Ihringen am Kaiserstuhl gehörender Wohnplatz, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Waidhof, eine Gemarkung in Neuburg an der Donau im Landkreis  Neuburg-Schrobenhausen, Bayern